Diadalív (épülettípus) (vagy diadalkapu)
 Diadalív (építészeti elem)

Lásd még 
 Diadalívek kategória